

Codici 
 GAY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gaya (India)
 gay – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua gayo

Geografia 
 Armenia
 Gay – comune della provincia di Armavir
 Italia
 Gay – frazione di Prarostino in provincia di Torino
 Borgata Gay – località (non frazione) di Valmala in provincia di Cuneo
 Gay – località (non frazione) di Collegno in provincia di Torino
 Stati Uniti d'America
 Gay – città della Contea di Meriwether, Georgia

Persone 
 Auretta Gay (1947-1996) – attrice italiana
 Brandon Gay (1982) – ex cestista statunitense
 Carlo Francesco Gay (1914-1996) – generale italiano
 Cesc Gay (1967) – regista spagnolo
 Constance Gay (1992) – attrice francese
 Dan Gay (1961) – cestista statunitense naturalizzato italiano
 Dario Gay (1907-1992) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Dario Gay (1960) – cantautore italiano
 Delphine Gay de Girardin, nota anche con lo pseudonimo di Visconte Charles de Delaunay (1804-1855) – scrittrice francese
 Désirée Gay (1810-1891) – giornalista e attivista francese
 D.J. Gay (1989) – ex cestista statunitense
 Eleonora Gay (1979) – ex pallanuotista italiana
 Federico Gay (1896-1989) – ciclista italiano
 Giorgia Seren Gay (1968-2019) – attrice teatrale e doppiatrice italiana
 Giuseppe Gay di Quarti (1730-1787) – nobile italiano, sindaco di Torino
 Guido Gay (1939) – inventore, imprenditore ed esploratore delle profondità marine italiano
 Gustavo Gay (1899-1966) – calciatore italiano
 Jacques Etienne Gay (1786-1864) – botanico francese
 Jean-Christophe Gay (...) – geografo e docente francese
 John Gay (1685-1732) – poeta e drammaturgo britannico
 José Aurelio Gay (1965) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850) – fisico e chimico francese
 Maria Gay (1876-1943) – mezzosoprano spagnolo
 Marvin Gaye, nato Gay (1939-1984) – cantante, arrangiatore, autore e produttore statunitense
 Matt Gay (1994) – giocatore di football americano statunitense
 Matteo Gay (1879-1948) – politico italiano
 Nikolai Gay o Ge (1831-1894) – pittore russo
 Piergiorgio Gay (1959) – regista e sceneggiatore italiano
 Pietra Gay (1974) – ex cestista trinidadiana
 Pietro Gay di Quarti (1768-1842) – nobile italiano, sindaco di Torino
 Pilade Gay (1870-1914) – tipografo, giornalista e politico italiano
 Richard Gay (1971) – ex sciatore francese
 Rudy Gay (1986) – cestista statunitense
 Sherman Gay (1982) – cestista statunitense naturalizzato giamaicano
 Sophie Gay (1776-1852) – scrittrice francese
 Tyson Gay (1982) – atleta statunitense
 William Gay (1941-2012) – scrittore statunitense
 Willie Gay (1998) – giocatore di football americano statunitense

Altro 
 Gay – termine di origine inglese, sinonimo di omosessuale
 Gay – nome proprio maschile e femminile
 Enola Gay – bombardiere che sganciò su Hiroshima la prima bomba atomica
 Elisabeth Gay – personaggio del fumetto Diabolik

Altri progetti